Łękawka – wieś w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Tarnów

2 cieki w Polsce:
 Łękawka – struga, dopływ Skawy
 Łękawka – rzeka, dopływ Soły (Jeziora Żywieckiego)
 Łękawka – potok, dopływ Wisły
oraz:
 Łękawka Duża – potok, dopływ Łękawki
 Łękawka Mała – potok, dopływ Łękawki

Zobacz też 
 Łękawa